Hoby landskommun var namn på flera landskommuner som 1885 fick särskiljande namn
Bräkne-Hoby landskommun
Västra Hoby landskommun
Östra Hoby landskommun